Liberty megye (Florida)
 Liberty megye (Georgia) 
 Liberty megye (Montana)
 Liberty megye (Texas)